Beurs van Hendrick de Keyser, gebouw in Amsterdam (1608-1837)
 Beurs van Berlage, gebouw in Amsterdam (1903-)
 Andere naam voor stokbeurs, een middeleeuwse geldbuidel